MMM puede referirse a:

 El número 3000, en números romanos.
 MMM Toamasina, equipo de fútbol de Madagascar.
 Mmm Yeah, canción del intérprete de pop americano Austin Mahone. 
 Mmm Papi, canción de la cantante americana Britney Spears.
 MMM Roberto, estudio de arquitectura brasileño.
 Movimiento Militante Mauriciano, partido político de Mauricio.
 Movimiento Misionero Mundial, iglesia evangélica.
 Mielofibrosis con metaplasia mieloide, síndrome mieloproliferativo crónico.
 Mmm Mmm Mmm Mmm, sencillo de la banda canadiense de folk rock Crash Test Dummies.